

Sigle 
 Submersible Ship Guided Missile – sigla HCS per identificare il sottomarino convenzionale lanciamissili guidati.

Codici 
 SSG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Malabo, Malabo, Guinea Equatoriale
 ssg – codice ISO 639-3 della lingua seimat